Bruno Platter – abate e teologo italiano
Felix Platter – medico, anatomista e botanico svizzero, figlio di Thomas Platter il Vecchio e fratellastro di Thomas Platter il Giovane
Filip Platter – sciatore alpino svedese
Günther Platter – politico austriaco
Heinz Peter Platter – ex sciatore alpino italiano
Thomas Platter il Giovane – medico svizzero, figlio di Thomas Platter il Vecchio
Thomas Platter il Vecchio – scrittore e studioso umanista svizzero